Junction, mot anglais signifiant jonction, se retrouve notamment dans :

Toponymes

Dalhousie Junction, Nouveau-Brunswick ;
 Fredericton Junction, Nouveau-Brunswick.

Junction, dans l'Illinois ;
 Junction, Texas ;
 Junction, Utah ;
  ;
 Apache Junction, Arizona
 Grand Junction, Colorado ;
 Grand Junction, Iowa ;
 Grand Junction, Michigan ;
 Grand Junction, Tennessee ;
 voir aussi 
 Mingo Junction, Ohio.

Loughborough Junction.

Lignes de chemin de fer
Fawkham Junction, ligne de raccordement ferroviaire britannique.

Gares

Gare de Springhill Junction ;
Gare de Sudbury Junction ;
Gare de Trenton Junction.

Gare de Clapham Junction.

Jeux vidéo
Junction, jeu vidéo sorti en 1990 sur Megadrive ;
 Junction Point Studios, studio de développement de jeux vidéo.

Divers
 Junction Field Effect Transistor, type de transistor à effet de champ.